Bethanie Mattek-Sands (* 23. März 1985 in Rochester, Minnesota) ist eine US-amerikanische Tennisspielerin.

Karriere 
Mattek-Sands begann im Alter von fünf Jahren mit dem Tennissport. Der Hartplatz ist ihr bevorzugtes Terrain. Im Jahr 2009 spielte Mattek-Sands erstmals für die US-amerikanische Fed-Cup-Mannschaft; ihre Fed-Cup-Bilanz weist bislang 10 Siege bei 7 Niederlagen aus.

Ihre besten Platzierungen in der WTA-Weltrangliste erreichte sie im Jahr 2011 mit Rang 30 im Einzel und im Jahr 2017 mit Platz 1 im Doppel. Bislang gewann sie 27 Doppeltitel auf der WTA Tour sowie fünf Einzel- und drei Doppeltitel auf ITF-Ebene. 2012 gewann sie den Mixed-Wettbewerb der Australian Open – der erste von bislang vier Titeln bei Grand-Slam-Turnieren. 2015 gelang ihr an der Seite von Lucie Šafářová der Titelgewinn im Damendoppel der Australian Open. Auch bei den French Open gewannen Mattek-Sands und Šafářová die Doppelkonkurrenz. Im Mixed gewann sie dort mit Mike Bryan den Titel.

In die Saison 2011 startete Mattek-Sands mit einem Erfolg beim Hopman Cup. Zusammen mit John Isner gelang ihr ein 2:1-Finalsieg über das belgische Team. Am 13. Februar feierte sie ihren neunten WTA-Titel im Doppel. An der Seite von Meghann Shaughnessy gewann sie beim WTA-Turnier von Paris das Endspiel gegen Wera Duschewina und Jekaterina Makarowa. Titel Nummer zehn folgte im Mai 2012 beim Turnier in Brüssel an der Seite der Doppelspezialistin Sania Mirza.

Gleich bei den ersten Turnieren der Saison 2013 in Brisbane und in Dubai waren Mattek-Sands und Mirza erneut erfolgreich. Erst im Januar 2015 folgte in Sydney der vorläufig letzte gemeinsame Titel mit der Inderin. Danach wurde Lucie Šafářová die neue feste Doppelpartnerin von Mattek-Sands. Mit ihr gewann sie in diesem Jahr vier Titel, darunter die Grand-Slam-Turniere der Australian Open und die French Open.

Im Juli 2016 überschritt die Summe des von Mattek-Sands im Profitennis gewonnenen Turnierpreisgeldes die Marke von 5 Mio. US-Dollar. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro gewann sie mit Jack Sock die Goldmedaille im Mixed. Im Finale besiegten sie die Paarung Venus Williams und Rajeev Ram mit 6:73, 6:1 und [10:7]. Ihren dritten Grand-Slam-Titel feierte sie im September bei den US Open an der Seite von Lucie Šafářová mit einem Dreisatzsieg (2:6, 7:65, 6:4) gegen Caroline Garcia und Kristina Mladenovic.

Am 7. Januar 2017 gewann sie zusammen mit Sania Mirza das Brisbane International mit 6:2 und 6:3 gegen Jekaterina Makarowa und Jelena Wesnina. Durch diesen Erfolg wurde sie am 9. Januar erstmals die Nummer 1 im Doppel. Bei den Australian Open gewann sie anschließend mit Lucie Šafářová zum zweiten Mal den Titel. Ein weiterer Saisonerfolg folgte im April in Charleston. Bei den French Open gewann sie an Šafářovás Seite zum zweiten Mal den Titel in Roland Garros. In ihrer Zweitrundepartie  gegen Sorana Cîrstea in Wimbledon erlitt sie bei einem Ausrutscher einen Riss der Patellasehne. Sie gab knapp neun Monate später beim Turnier in Miami ihr Comeback. Im September 2018 sicherte sie sich ihren ersten Titel seit ihrer Verletzung, als sie mit Jamie Murray die Mixedkonkurrenz bei den US Open gewann.

Persönliches 
Am 29. November 2008 heiratete Bethanie Mattek in Naples, Florida, den Versicherungsmanager Justin Sands, seitdem trägt sie den Doppelnamen.

Mattek-Sands ist bekannt für ihren Hang zu ausgefallener Kleidung und spektakulären Frisuren.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Mixed

Team-Wettbewerbe

Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren

Einzel 

Zeichenerklärung: S = Turniersieg; F, HF, VF, AF = Einzug ins Finale / Halbfinale / Viertelfinale / Achtelfinale; 1, 2, 3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Hauptrunde; Q1, Q2, Q3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Runde der Qualifikation; n. a. = nicht ausgetragen

Doppel

Mixed

Weblinks 

 
 
 
 Website von Bethanie Mattek-Sands

Einzelnachweise 

Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Vereinigte Staaten)
Olympiasieger (Tennis)
Olympiateilnehmer (Vereinigte Staaten)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
US-Amerikaner
Geboren 1985
Frau